MCN steht für:

 Multi-Channel-Network, Unternehmen, die Webvideoproduzenten unterstützen
 Medizinische Congressorganisation Nürnberg
 Maritimes Cluster Norddeutschland
 Motor Cycle News, britisches Magazin
 American Journal of Maternal/Child Nursing
 Middle Georgia Regional Airport (IATA-Code)
 Mucinous cystic neoplasm, siehe Bauchspeicheldrüsenkrebs #Muzinös-zystischer Tumor

Abkürzung